Brannan ist der Familienname folgender Personen:

 Charles F. Brannan (1903–1992), US-amerikanischer Politiker
 Frank Brannan (fl. 1924–1927), englischer Fußballspieler
 Ged Brannan (* 1972), englischer Fußballspieler
 Jay Brannan (* 1982), US-amerikanischer Musiker und Schauspieler
 John Milton Brannan (1819–1892), US-amerikanischer General
 Justin Lee Brannan (* 1978), US-amerikanischer Musiker
 Mike Brannan (1911–??), englischer Fußballspieler
 Peter Brannan (* 1947), englischer Fußballspieler
 Robert Brannan (1924–1986), englischer Fußballspieler
 Samuel Brannan (1819–1889), US-amerikanischer Verleger, Siedler und Millionär des Kalifornischen Goldrausches

Siehe auch:
 Brennan, Brannon